La iglesia [de] San Mauricio de Vienne () es una destacada iglesia medieval de Francia erigida en Vienne, la antigua catedral de la diócesis de Vienne, mencionada por primera vez en 314 y suprimida durante la Revolución en 1790. Hasta entonces, la catedral fue también la sede de la Primacía de las Siete Provincias. La iglesia es actualmente parte de la diócesis de Grenoble-Vienne.
 
La antigua catedral de San Mauricio ha sido objeto de una clasificación como monumento histórico por la lista de 1840.

Historia del edificio

Construcción 

La catedral de  Vienne ocupa el mismo sitio desde el , pero no hay rastro de la construcción anterior al . La catedral fue reconstruida entre 1030 y 1070 por el arzobispo Léger.

La construcción del actual edificio fue emprendida en 1130 en estilo románico. De esta época datan las partes más antiguas, es decir, la parte de la nave entre los tramos 5 al 11. El edificio siguió elevándose e en el : el estilo se convierte entonces en gótico, como testimonian el coro y el principio de las partes altas de la nave. El nombre de Guillaume de l’Œuvre se ha sugerido como arquitecto. La catedral fue consagrada por el papa Inocencio IV bajo el patrocinio de San Mauricio el . La construcción siguió hasta el , incluyendo la elevación de la fachada. La última piedra fue colocada en 1529.

Posteriormente, el edificio sufrió grandes daños durante las guerras religiosas en el . Los hugonotes destruyeron en particular la mayoría de vitrales y todas las esculturas de la fachada el 20 de marzo de 1562. Durante la Revolución, la iglesia se transformó en un pajar y en cuarteles. La iglesia fue devuelta al culto en 1802, pero los dos claustros y tres de las capillas fueron destruidas en 1803–1804, para reestructurar el tejido urbano de los alrededores. El palacio episcopal se destruyó en el mismo período. Por último, la torre Norte fue víctima de un incendio en 1869.

Cronología de hechos relacionados con el edificio 

 887: Boson, rey de Borgoña y conde de Viena, Arlés y Provenza, fue enterrado en la catedral. Un epitafio en la nave izquierda recuerda esta inhumación. 
 9 de febrero de 1119: después de ser elegido papa en Cluny, el arzobispo de Viena, Gui de Borgoña, fue coronado en la catedral. Tomó el nombre de Calixto II (1119–1124).
 25 de febrero de 1120: Calixto II confirmó la primacía de los arzobispos de Viena sobre los arzobispos de Auch, Burdeos, Bourges, Embrun, Narbona y Tarentaise, y les concedió el título de primado de primados.
 20 de abril de 1251: la catedral fue consagrada por el papa  Inocencio IV.
 Octubre de 1311 a abril de 1312: el Concilio de Vienne convocado por el  Clemente V se desarrolla en la catedral. Este concilio aún se recuerda por haber ordenado la supresión de los Templarios.
 1529: colocación de la última piedra de la catedral. .
 Julio de 1548: el corazón del delfín Francisco, hijo de Francisco I de Francia se deposita en el coro. Una placa en frente del altar simboliza la ubicación.  
 1562: Saqueo de la catedral por las tropas del barón de los Adrets.
 1693: el famoso predicador Jean-Baptiste Massillon pronunció la oración fúnebre del arzobispo Henri de Villars. 
 1790: supresión de la archidiócesis de Viena. La catedral se convierte en simple iglesia parroquial.
 Febrero de 1988: conmemoración de los 900 años del nacimiento de Calixto II.
 2006: desde septiembre la catedral fue objeto de una restauración con el lijado y sustitución parcial del mobiliario esculpido, acompañado de una operación de vigilancia arqueológica bajo la responsabilidad de Émilien Bouticourt (Archeodunum).

Descripción de la catedral

Exterior 

La fachada principal se sitúa en uno de los extremos de la plaza Saint-Maurice, en la parte superior de una escalera. Esta es la parte más reciente del edificio, construida entre los siglos  y , en estilo gótico. Cuenta con dos torres, una gran hueco con rosetón y lancetas y tres portales de estilo flamígero, ricamente decorados Las esculturas que adornan los tímpanos y nichos fueron destruidas durante las guerras de religión, pero, afortunadamente, los ricas arcos esculturados están intactos. El portal de la derecha se caracteriza por la presencia de ángeles músicos y profetas (final del ), el de la izquierda, dedicado a la Virgen, por ángeles músicos y coristas que celebran la coronación de la Madre de Cristo (finales del ). Por último, el portal central data de finales del  y muestra escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento, con profetas y reyes. En los primeros arcos, destacan especialmente estatuas que personifican la Iglesia (a la derecha) y a la Sinagoga (izquierda).

Al norte, un portal del  cuenta con un dintel en el que se representan grifos que fue reutilizado de un antiguo edificio. El muro norte del edificio está coronado por una serie de arcos ricamente tallados del .

Interior 

La iglesia tiene tres naves sin transepto y la nave central cuenta con tres plantas: grandes arcadas, triforio y ventanas altas. El coro se eleva por encima de la nave, para respetar la pendiente del terreno. La nave es de largo  y  de altura. La anchura total del edificio es de . El interior presenta una hermosa armonía a pesar de los cuatro siglos que duró su construcción.

Obras artísticas de la catedral 

La catedral tiene muchas obras de arte, entre las que se encuentran:
 Una serie de tapices flamencos de finales del  que narran episodios de la vida de san Mauricio. Son cinco y cuelgan alrededor del coro.. * * Un vitral del  en la cabecera de la nave lateral derecha. Este vitral es el único anterior al  de la catedral. Representa la Adoración de los Reyes Magos en la parte superior. En la parte inferior están representados San Mauricio, a derecha, y Santiago, a izquierda, que enmarcan el donante arrodillado, acompañado de su santo patrono, San Antonio.
 El santo relicario de San Mauricio preserva los huesos de San Mauricio de Agaune († 287).
 Un hermoso conjunto de sesenta capiteles románicos de la primera mitad del  que representan ya sea escenas historiadas (el Rey David músico, las Santas Mujeres en la tumba...) o decoraciones vegetales.
 Grupos esculpidos del  provenientes sin duda de un antiguo coro alto. Se observan, en particular, en la nave de la izquierda porencima de una puerta en bajorrelieve representando a los Reyes Magos ante Herodes y en la nave de la derecha un bajorrelieve que representa la Adoración de los Magos.
 En el pórtico norte, tres estatuas monumentales de mediados del  representando a tres apóstoles y que reflejan el intercambio artístico entre Vienne y Autun en este periodo.
 El mausoleo de los arzobispos de Vienne Armand de Montmorin y Henri Oswald de La Tour d'Auvergne, en el coro de la derecha. Se trata de una obra del escultor Michel-Ange Slodtz. Fue encargada en 1740, realizada en Roma en 1740 y entregada en Vienne en 1747. Los dos arzobispos se representan, uno tirado en el sarcófago, el otro yendo hacia él. Se trata de una obra importante de la escultura funeraria en Francia del .
 El altar mayor, también realizado por Michel-Ange Slodtz con mármoles antiguos llegados de Roma. Es el único altar anterior al  de la catedral.
 En el muro del ábside central se encuentra la sede episcopal o cathedra en piedra del .

Una catedral dedicada a Saint Maurice 
Saint Maurice et ses compagnons soldats ont vécu le martyre en Helvétie. Ses reliques ont été transférées à Vienne en 718.

Véase también 
 Anexo:Basílicas y catedrales de Francia
 Diocèse de Grenoble-Vienne
 Liste des archevêques de Vienne (Isère)
 Liste des monuments historiques de 1840
 Liste des monuments historiques de l'Isère
 Liste des cathédrales catholiques romaines de France
 Liste des cathédrales de France protégées aux monuments historiques

Notas

Referencias

Enlaces externos 
 
  Site de l'association Cathédrale vivante

Vienne
Vienne
Vienne
Vienne
Antiguas catedrales católicas de Francia
Catedrales de Francia clasificadas monumento histórico (1840)
Isère
Arquitectura de 1529
Monumentos históricos de la región de Auvernia-Ródano-Alpes
Vienne